Сибирь (Новосибирская область) в сезоне 2013/14  — статистика выступлений и деятельность клуба в КХЛ сезона 2013/14.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона Сибирь заняла 7-е место в Восточной конференции КХЛ, тем самым команда попала в плей-офф Кубка Гагарина. На первой стадии «сибиряки» встретились с омским «Авангардом», которому уступили в серии 3—4.

По окончании сезона Континентальная хоккейная лига признала центрфорварда Йонаса Энлунда самым полезным игроком регулярного чемпионата по системе «плюс-минус», в 51 матче финн добился показателя полезности «плюс 21».

Хронология событий 
• 25—26 мая 2013 года на драфте юниоров КХЛ клуб выбрал следующих игроков.:

Защищен игрок молодежной команды Никита Баженов.

• 06 июня 2013 года Произошло изменение в официальном наименовании клуба: вместо «Сибирь» (город Новосибирск) будет указываться «Сибирь» (Новосибирская область).

• 11 июля — 9 августа 2013 года хоккеисты «Сибири» провели первый учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

• 10 и 11 августа 2013 года в Санкт-Петербурге «Сибирь» провела товарищеские матчи со «СКА» — 0:5, 4:5 (Лемтюгов, Лекомцев, Лехтеря, Энлунд)

• 12—22 августа 2013 года учебно-тренировочный сбор команда провела в Финляндии, где сыграла четыре товарищеские игры: ХПК — 2:1 ШБ (Глазков), Ильвес — 4:2 (Алексеев (2), Копейкин, Лехтеря), Пеликанз — 2:4 (Кугрышев, Лекомцев), Лукко — 1:2 (Лекомцев).

• 28—31 августа 2013 года команда участвует в турнире «Каменный цветок» (Екатеринбург) и занимает 1-е место: Оцеларжи — 5:1 (Лемтюгов, Энлунд, Кудроч, Ворошило, Моня), Спутник — 8:0 (Кутузов (2), Игнатович, Нуртдинов, Окулов, Лемтюгов, Моня, Некряч), Автомобилист — 0:1 и 3:2 (Лемтюгов (2), Кугрышев).

• 2 сентября 2013 г. состоялась встреча губернатора Новосибирской области Василия Юрченко с тренерским составом и игроками хоккейного клуба «Сибирь», где губернатор озвучил задачу хоккейного клуба:

Конечно, задача — уверенно выйти в плей-офф, но по большому счету наша цель — завоевать «Кубок Гагарина». Это задача непростая, но для её решения мы проделали большую работу, принимали долгосрочные решения. Все мы надеемся на большое количество побед — и руководство клуба, и тренеры, и, конечно, болельщики. Настраивайтесь на каждую игру как на последний бой. Делайте все для того, чтобы соперники вас уважали. Нам нужно поддерживать достигнутый уровень и с каждым годом только прибавлять.

• 18 сентября 2013 года подписан двухлетний контракт с финским голкипером Микко Коскиненом из «Эспоо Блюз», вратарь Юлиус Гудачек покинул команду.

• 25 сентября 2013 года нападающий Сергей Шумаков переведен в фарм-клуб — «Зауралье» из Кургана.

• 14 октября 2013 года нападающий Сергей Шумаков возвратился из фарм-клуба, на его место в Курган направлен нападающий «Сибирских снайперов» Алексей Лучников.

• 28 октября 2013 года комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов восьмой игровой недели турнира, лучшим защитником был признан Вячеслав Белов. В трёх встречах на его счету 3 (1+2) очка и показатель полезности "+5".

• 30 октября 2013 года подписан двухлетний контракт с нападающим Никитой Точицким из «Торпедо (НН)»

• 06 ноября 2013 года клуб по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Никитой Двуреченским.

• 06 ноября 2013 года подписан контракт до конца сезона с нападающим Максимом Кривоножкиным из «Лады».

• 09 ноября 2013 года в Новосибирске «Сибирь» провела товарищеский матч с «Металлургом (Нк)» — 2:1 (Копейкин, Лекомцев).

• 07 декабря 2013 года расторгнут контракт с нападающим Максимом Кривоножкиным.

• 09 декабря 2013 года Сибирь обменяла нападающего Николая Лемтюгова в Спартак в обмен на Александра Нестерова.

• 17 декабря 2013 года Сибирь поместила в список отказов вратаря Сергея Гайдученко.

• 17 декабря 2013 года Из Нижегородского Торпедо в Сибирь пришел вратарь Никита Беспалов взамен Торпедо получило право выбора на драфте юниоров КХЛ 2014.

• 19 декабря 2013 года Форвард Новосибирцев Никита Точицкий перешёл в Ханты-Мансийскую Югру.

• 11 января 2014 года Два игрока команды участвовали в Матче звёзд КХЛ: вратарь Микко Коскинен, который был выбран в стартовую пятёрку, набрав 8 644 голоса и нападающий Йори Лехтеря, забросивший в игре две шайбы.

• 14 января 2014 года Хоккейный клуб "Сибирь" расстался с защитником Кристианом Кудрочем. Свою дальнейшую карьеру он продолжит в Барысе из Астаны.

• 14 января 2014 года В Хоккейный клуб "Сибирь" из Новокузнецкого Металлурга перешёл защитник Егор Мартынов.

• 14 января 2014 года Хоккейный клуб "Сибирь" подписал контракт до конца сезона с Чешским защитником Йозефом Грабалом.

• 27 января 2014 года клуб расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги 
Команда Сибирь выступает в Дивизионе Чернышёва Восточной конференции.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль — Март

Движение команды по месяцам

Дивизион Чернышёва

Конференция Восток 

 М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Состав с начала сезона 

 ПП — показатель полезности
 Генеральный менеджер — Кирилл Фастовский
 Исполнительный директор — Геннадий Хапко
 Спортивный директор — Сергей Губарев
 Главный тренер — Дмитрий Квартальнов
 Старший тренер — Андрей Тарасенко
 Ассистент главного тренера — Игорь Никитин
 Тренер вратарей — Константин Капкайкин

Сибирские Снайперы 
Резервисты «Сибири» «Сибирские Снайперы» играют в «Восточной конференции» Молодежной хоккейной лиги.

Состав клуба 

 

 главный тренер - Николай Заварухин

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибирь»
Сибирь